Etzelbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Etzelbach (Arnshöfen), Weiler der Ortsgemeinde Arnshöfen im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Etzelbach (Uhlstädt-Kirchhasel), Ortsteil der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Etzelbach (Gemeinde Diersbach), Ortschaft der Gemeinde Diersbach im Bezirk Schärding, Oberösterreich

Gewässer:
 Etzelbach (Eyach), rechter Zufluss der Eyach (zum Neckar) in Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Etzelbach (Högenbach), rechter Zufluss des Högenbachs bei Hartmannshof, Gemeinde Pommelsbrunn, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Etzelbach (Michelsbach), rechter Zufluss des Michelsbachs (zur Ahr) bei Leudersdorf, Ortsgemeinde Üxheim, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Etzelbach (Oligbach), rechter Zufluss des Oligbachs (zur Nied) bei Fürweiler, Gemeinde Rehlingen-Siersburg, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Etzelbach (Prims), rechter Zufluss der Prims in Nalbach, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Etzelbach (Schmittenbach), linker Zufluss des Schmittenbachs (zum Reinerbachs) bei Remigen, Bezirk Brugg, Kanton Aargau
 Etzelbach (Schönbach), rechter Zufluss des Schönbachs (zum Üßbach oder Ueßbach) vor Schönbach, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Utweiler Etzelbach, rechter Zufluss des Utweiler Bommersbachs (zur Bickenalb) bei Utweiler, Gemeinde Gersheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland

Siehe auch:
 Etzelsbach
 Etzenbach